California, le terme anglais et espagnol désignant la Californie, peut désigner :

Toponymie

Brésil 
 Califórnia, dans l'État du Paraná

Canada 
 California, Nouveau-Brunswick
 Lower California, Nouveau-Brunswick
 California, comté de Lanark, Ontario
 California, comté de Leeds et Grenville, Ontario
 New California, Ontario

Colombie 
 California, dans le département de Santander.

États-Unis 
 California City, Californie
 California, Kentucky
 California, Maine
 California, Maryland
 California, Michigan
 California, Missouri
 California, Ohio
 California, Pennsylvanie

Mexique 
 Baja California est l'ensemble des sites archéologiques de Basse-Californie

Maroc 
 California, quartier de Casablanca.

Royaume-Uni 
 California, Berkshire
 California, Buckinghamshire
 California, Falkirk
 California, Norfolk

Salvador 
 California, Usulután

Culture 
 California est un jeu de société de Michael Schacht, édité en 2006 par Abacus
 California Games est un jeu vidéo sorti en 1987

Cinéma 

 , western silencieux américain de W. S. Van Dyke, sorti en 1927 ;
 California, western américain de John Farrow, sorti en 1947 ;
 , film américain de Hamil Petroff, sorti en 1963 ;
 California, western spaghetti italien de Michele Lupo, sorti en 1977.

Musique

Chanson 

 , single d'Amelia Lily sorti le  ;
 , chanson de Belinda Carlisle présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mylène Farmer présente sur l'album Anamorphosée sorti le  ;
 , chanson de Phantom Planet présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 California, album de American Music Club sorti le  ;
 California, album de Blink-182 sorti le  ;
 California, album du groupe The Electric Prunes sorti le  ;
 , album de Gianna Nannini sorti le  ;
 California, album de Mr. Bungle sorti le  ;
 California, album de Perry Blake sorti le  ;
 , album de Wilson Phillips sorti le .

Transports 
 California est le nom d'un paquebot sorti en 1923
 California est le nom d'un paquebot sorti en 1928
 California est le nom de modèles de motos du constructeur italien MOTO GUZZI depuis 1971.
 California est le nom d'une Ferrari sortie en 2008
 California est un modèle camping-car du Transporter de Volkswagen
 California est le nom d'une station du métro de Chicago (ligne bleue)
 California est le nom d'une station du métro de Chicago (ligne rose)
 California est le nom d'une station du métro de Chicago (ligne verte)
 California est le nom d'une station du métro de Milan (ligne 4)
 La California est le nom d'une station de la ligne 1 du métro de Caracas

Autres 
 (341) California est le nom d'un astéroïde
 California Screamin' sont des montagnes russes du parc Disney California Adventure
 California est le nom d'une marque de percussions
 California est un genre botanique de la famille Geraniaceae

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Homonymie de bateaux